John Gardner henviser til blandt andre:

 John Gardner (britisk politiker) (1697-1764) – britisk politiker
 John Gardner (amerikansk politiker) (1747-1808),– amerikansk politiker
 John Gardner (komponist) (1917-2011) – engelsk komponist
 John Gardner (forfatter) (1933-1982) – amerikansk forfatter
 John Gardner (jurist) (født 1965) – britisk retsfilosof
 John Edmund Gardner (1926-2007) – britisk forfatter
 John J. Gardner (1845-1921) – amerikansk politiker
 John Lowell Gardner (1837-1898) – amerikansk kunstsamler
 John W. Gardner (1912-2002) – amerikansk politiker